Parapsectra är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Reiss 1969. Parapsectra ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Parapsectra